Lichteck steht für:

 ein kleines, anders tingiertes Viereck im Wappenschild, siehe Vierung (Heraldik)
 Lichteck (Gemeinde Bärnkopf), Ortsteil in der Marktgemeinde Bärnkopf, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Oberes Lichteck und Unteres Lichteck, Berge im Vorkarwendel, Oberbayern